Кузнечиха — деревня в Городецком районе Нижегородской области. Входит в состав Смольковского сельсовета.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Городецкого района